

Geografia 
 Canada
 Rapid City – località del Manitoba

 Stati Uniti d'America
 Rapid City – capoluogo della Contea di Pennington, Dakota del Sud